Sault, issu de l'ancien français, peut faire référence à :
 des rapides, une chute d'eau (par exemple le Saut du Doubs) ;
 une forêt ou une région inculte vouée au pacage, intermédiaire entre champs et forêt, du latin saltus.
Ce nom propre se retrouve dans les noms suivants :

Toponyme

Sault (Vaucluse), une commune française du département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Sault-lès-Rethel, une commune française du département des Ardennes, en région Grand Est ;
 Sault-Saint-Remy, une commune française du département des Ardennes, en région Grand Est ;
 Sault-de-Navailles, une commune française du département  des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Sault-Brénaz, une commune française du département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Bessède-de-Sault, une commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Campagna-de-Sault, une commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Fontanès-de-Sault, une commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Niort-de-Sault, une commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Roquefort-de-Sault, une commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Saint-Benoît-du-Sault, une commune française du département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire ;
 Saint-Julien-du-Sault, une commune française du département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Le pays de Sault, une région naturelle de France du département de l'Aude, en région Occitanie.

Sault Ste. Marie (circonscription fédérale) est une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de l'Ontario constituée en 1968.
 Sault Ste. Marie (circonscription provinciale), une circonscription électorale provinciale ontarienne.
 Sault-Sainte-Marie (Ontario), une ville canadienne de l'Ontario,
 Sault-au-Récollet, rapides de la Rivière-des-Prairies et district de l'arrondissement Montréal-Nord, de Montréal.
 Sault-Saint-Louis, ancien nom des rapides de Lachine sur le fleuve Saint-Laurent, arrondissements de LaSalle et de Verdun, Montréal, Québec.
 Rivière du Petit Sault, un affluent du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de L'Isle-Verte, coulant dans Saint-Éloi (MRC Les Basques) et L'Isle-Verte (MRC de Rivière-du-Loup), dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière du Sault à la Puce coulant vers le sud, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Château-Richer, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.
 Sainte-Brigitte-des-Saults est une municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté de Drummond, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec.
 Sainte-Anne-du-Sault, une ancienne municipalité canadienne du Québec.
Grand-Sault est une ville du Nouveau-Brunswick.

Sault Sainte-Marie (Michigan), une ville américaine du Michigan,

Hydronyme 
Cours d'eau du bassin de la Loire :
 Le Sault (Loire), affluent du Chanasson.
 Le Sault (Puy-de-Dôme), affluent de la Couze Pavin

Voir aussi 
 Soo Line Railroad, où « Soo » provient de « Sault ». La compagnie Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railroad, qui compose la Soo line, avait déjà pour sigle de l'AAR « SOO ». 

Homonymie de toponyme